Seznam teniških igrišč in klubov v Sloveniji po podlagah, kjer z naskokom prevladujejo peščena igrišča. Že okoli leta 1880 naj bi tenis na naših tleh na improviziranih igriščih igrali v vojašnicah v Ljubljani in Mariboru. Ivan Tavčar je kot Slovenec leta 1897 uredil travnato igrišče ob svojem dvorcu Visoko v Poljanski dolini.

Največje število igrišč

Po klubih

20 — TC Portorož
16 — ŽTK Maribor
15 — TK Branik Maribor
13 — TC Bonifika Koper
12 — ŠP Šiška Ljubljana
11 — TK GibiSport Ljubljana
11 — TC Jezero Velenje
11 — TK Domžale
10 — Tenis Hit Club Ljubljana
10 — TK Triglav Kranj

Mestne občine

Ljubljana

Maribor

Celje

Kranj

Koper

Novo mesto

Slovenj Gradec

Ptuj

Murska Sobota

Velenje

Nova Gorica

Preostale občine po statističnih regijah

Podravska regija

Osrednje slovenska regija

Savinjska regija

Gorenjska regija

Pomurska regija

Goriška regija

Jugovzhodna regija

Koroška regija

Obalno-kraška

Primorsko-notranjsko regija

Zasavska regija

Posavska regija

Zunanje povezave 
http://www.tenisportal.si/
https://www.slotenis.si/

Igrišča